Der thailändische FA Cup 2011 () war die 16. Saison eines Ko-Fußballwettbewerbs in Thailand. Der FA Cup wurde von Thaicom gesponsert und war aus  Sponsoringzwecken als Thaicom FA Cup bekannt. Das Turnier wurde vom thailändischen Fußballverband organisiert. Das Turnier begann mit der  Qualifikationsrunde am 20. April 2011 und endete mit dem Finale am 11. Januar 2012.

Termine

Qualifikations Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|20. April 2011

|}

1. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|20. April 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|27. April 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|11. Mai 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|25. Mai 2011

|}

2. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|8. Juni 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|15. Juni 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|22. Juni 2011

|}

3. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|9. Juli 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|10. Juli 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|16. Juli 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|17. Juli 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|20. Juli 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|27. Juli 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|17. August 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|19. Oktober 2011

|}

4. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|4. September 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|26. Oktober 2011

|}

Achtelfinale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|27. August 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|28. August 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|31. August 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|19. Oktober 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|26. Oktober 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|30. November 2011

|}

Viertelfinale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|4. Januar 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|5. Januar 2012

|}

Halbfinale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|7. Januar 2012

|}

Finale

Auswechselspieler

Weblinks 
  Football Association of Thailand
 thaileague.co.th
 FA Cup 2011 bei rsssf.com

Fußballsaison 2011
FA Cup (Thailand)